Sayles est un patronyme porté notamment par :
 Charlie Sayles (1948-) est un chanteur, harmoniciste de blues, américain.
 John Sayles (1950-) est un scénariste, acteur, réalisateur, monteur et producteur américain.

Homonymie de patronyme